Larrea – campione ippico.
Larrea – località della Spagna nel comune di Barrundia.
Larrea – genere di piante (famiglia Zygophyllaceae).

Pagine correlate
Cristóbal Garcés Larrea, scrittore.
Echániz Larrea, scultore.
Gorka Larrea, calciatore spagnolo.
Jose Luis Larrea, pittore spagnolo.
Juan Larrea, scrittore e poeta spagnolo.
Juan Bautista Larrea, giurista e magistrato spagnolo.
Koldo Fernández de Larrea, ciclista spagnolo.
Osvaldo Hurtado Larrea, politico ecuadoriano.
Vicente Larrea, scultore e pittore.
Luis María de Larrea y Legarreta, vescovo spagnolo.
Josu Ortuondo Larrea, politico spagnolo.